Belägringen av Sevastopol kan syfta på:

 Belägringen av Sevastopol (1854–55) – en betydande belägring under Krimkriget
 Slaget om Sevastopol – ett slag mellan Sovjetunionen och Nazityskland på östfronten under andra världskriget